Yūken ist der Vorname folgender Personen:
 Yūken Iwasa (* 1999), japanischer Skispringer
 Yūken Teruya (* 1973), japanischer bildender Künstler